Сериал «Идиот» () — экранизация одноименного романа Ф. М. Достоевского британской кинокомпанией BBC. Премьера первой серии состоялась 11 января 1966 года для аудитории Великобритании, в других странах не транслировался. Надо отметить, что это единственная главная роль Дэвида Бака, который сыграл ещё в одной экранизации российского писателя А. П. Чехова Яшу из пьесы «Вишнёвый сад».

Сюжет сериала имеет практически точное воспроизведение оригинального романа. Название каждой серии говорит само за себя. При возвращении из Швейцарской психиатрической лечебницы в Петербург князь Мышкин знакомится с молодым купцом Парфёном Рогожиным, который рассказывает о своих чувствах к Настасье Филипповне. По приезде князь знакомится со своими дальними родственниками Епанчиными, три дочери которых молоды и прекрасны. У них в гостях он видит портрет той самой Настасьи Филипповны. Он сражён данным изображением. В этой же серии он и знакомится с прекрасной молодой женщиной. Далее наступает время именин Настасьи Филипповны, где и происходит действо аукциона. Деревья Павловска — среди них происходят летние события романа. Сюжет ещё больше закручивается среди главных героев. В серии «Иллюзия» представлена иллюзия любви Аглаи к главному герою. Ну а события последней серии подводится трагический итог.

Эпизоды 
 1 эпизод — 11.01.1966 г. — имел название «Возвращение принца» (оригинальное название: «The Prince’s Return»)
 2 эпизод — 18.01.1966 г. — название «Аукцион» (оригинальное название: «The Auction»)
 3 эпизод — 25.01.1966 г. — название «Деревья Павловска» (оригинальное название: «The Trees of Pavlovsk»)
 4 эпизод — 01.02.1966 г. — название «Иллюзия» (оригинальное название: «The Illusion»)
 5 эпизод — 08.02.1966 г. — название «Смерть после свадьбы» (оригинальное название: «Death After a Wedding»)

В ролях 
 Дэвид Бак — роль князя Мышкина
 Энтони Бэйт — роль Настасьи Филипповны
 Эдриэнн Корри — роль Парфёна Рогожина
 Амброзине Филлпотс — роль Лизаветы Прокофьевны Епанчиной
 Сьюзен Фармер — роль Аглаи Ивановны Епанчиной
 Элизабет Коунселл — роль Аделаиды Ивановны Епанчиной
 Мэриэн Даймонд — роль Александры Ивановны Епанчиной
 Майкл Гудлифф — роль генерала Епанчина
 Бернард Кэй — роль Фердыщенко
 Джон Келланд — роль Гани Иволгина
 Фрэнк Шелли — роль генерала Иволгина
 Патрик Ньюэлл — роль Лукьяна Тимофеевича Лебедева
 Ширли Кэйн — роль Варвары Птицыной
 Хайвел Беннетт — роль Ипполита Терентьева

Съёмочная группа 
 Алан Бриджес — режиссёр
 Дуглас Аллен — продюсер
 Ф. М. Достоевский, Лео Леманн — авторы сценария

Примечания

Ссылки 
 Текст романа «Идиот» Ф. М. Достоевского

Фильмы Великобритании 1966 года
Фильмы Алана Бриджеса
Телесериалы Би-би-си
Экранизации произведений Фёдора Достоевского
Идиот